Fixatie (psychologie), preoccupatie met een bepaald onderwerp
 Fixeren (fotografie), verwijderen van niet voor het beeld gebruikte zilverzouten om een afdruk houdbaar te maken
 Fixatie (microscopie), het vastmaken van cellen (bacteriën) aan het objectglas
 Fixatie (histologie), het conserveren van een weefsel meteen na uitname
 Fixatie (orthopedie), het aan elkaar vastmaken van de uiteinden van een gebroken bot
 Fixatie (psycholinguïstiek), de pauzes tussen de snelle oogbewegingen tijdens het lezen
 Fixatie (zorg), het beperken van de bewegingsvrijheid
 Fixatie (genetica), de situatie waarin binnen dezelfde populatie slechts één allel voorkomt
 Fixeren (kunst), een behandelmethode bij houtskool- of pasteltekeningen